

Toponyme
Immerath est un toponyme pouvant désigner:

Immerath, ville de l'arrondissement de Vulkaneifel en Rhénanie-Palatinat
 , quartier d'Erkelenz en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et , quartier nouveau pour accueillir les habitants du précédent transformé en mine à ciel ouvert.

Homonymie de toponyme